El nombre Félix fue usado por cuatro ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Huracán Félix (1989)
 Huracán Félix (1995)
 Huracán Félix (2001)
 Huracán Félix (2007)
Después de ser usado en 2007 debido a los daños causados por su impacto, se retiró y sustituyó por Fernand a partir del 2013.